Балка́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названных в честь Балкан.

Крым 
 Балканская улица — улица в Севастополе.

Россия 
 Балканская улица — улица в Астрахани.
 Балканская улица — улица в Казани.
 Балканская улица — улица в Краснодаре.
 Балканская улица — улица в Новосибирске.
 Балканская улица — улица в Перми.
 Балканская улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области.
 В Санкт-Петербурге:
 Балканская улица.
 Малая Балканская улица.
 Балканская улица — улица в Сарапуле (Удмуртия).
 Балканская улица — улица в Уфе.
 Балканская улица — улица в Челябинске.
 Балканская улица — улица в селе Языково Благоварского района Башкортостана.

Украина 
 Балканская улица — улица в Донецке.
 Балканская улица — улица в Макеевке Донецкой области.
 Балканская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Балканская площадь
 Большой Балканский переулок
 Забалканский проезд